Oribe puede referirse a:

Personas
Apellido
Agustina Contucci y Oribe, primera dama de Uruguay (1835-1838).
Emilio Oribe, médico, poeta, ensayista y filósofo uruguayo.
Ignacio Oribe, militar uruguayo.
Manuel Oribe, militar y político uruguayo, presidente de la República (1835-1838).
María Herminia Sabbia y Oribe, poetisa uruguaya.
Richard Oribe, nadador paralímpico español.
Nombre
Oribe Irigoyen, crítico cinematográfico y literario uruguayo.
Oribe Peralta, futbolista mexicano.

Otros
porcelana Oribe, tipo de porcelana japonesa.